Бульва́р Гага́рина — улица (бульвар) в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, в большинстве случаев названная в честь первого космонавта Юрия Гагарина.

Россия 
В насёленных пунктах России:
 бульвар Гагарина в Брянске,
 бульвар Гагарина в Иркутске,
 бульвар Гагарина в Перми,
 бульвар Гагарина в Смоленске.

Республика Казахстан 
В населённых пунктах Казахстана:
 Бульвар Гагарина в Усть-Каменогорске.

Республика Молдова 
В населённых пунктах Молдовы:
 Бульвар Гагарина в Кишинёве.

Приднестровье 
В населённых пунктах Приднестровья:
 бульвар Гагарина в Тирасполе.

См. также 
 Улица Гагарина
 Проспект Гагарина
 Площадь Гагарина

 
Списки объектов, названных в честь людей